Frimurarehuset eller  Frimurarhuset kan syfta på:

 Frimurarehuset, Kristianstad, en byggnad i Kristanstad
 Frimurarehuset, Helsingborg, en byggnad i Helsingborg
 Frimurarehuset, Härnösand, en byggnad i Härnösand
  Frimurarhuset, Gävle, en byggnad i Gävle
 Frimurarehuset, Göteborg, en byggnad i Göteborg
 Frimurarehuset, Kalmar, en byggnad i Kalmar